Christoph Frick – l'attaccante nato nel 1974
Christoph Frick – il centrocampista nato nel 1984